Amra (El-Amrah) est un village égyptien situé au sud de la ville antique d'Abydos et abritant une nécropole prédynastique du Néolithique tardif.

Il a donné son nom à une période de la préhistoire égyptienne s'étendant de -4000 à -3500, l'amratien, contemporain de Nagada I.

Bibliographie 

 .

Voir aussi 
 Figurine de bétail en argile d'El Amra

Index égyptologique
Ville d'Égypte antique